Гран-при Мексики 2019 года () — автогонка, восемнадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2019 года, который прошёл 25—27 октября на автодроме имени братьев Родригес в Мехико, Мексика. Это был 18-й этап сезона 2019, 21-й Гран-при Мексики в истории — 20-й в рамках чемпионатов «Формулы-1» и 21 на автодроме имени братьев Родригес.

Расположенная на высоте двух тысяч метров мексиканская трасса по-своему уникальна. Из-за разреженности воздуха прижимная сила не так эффективна, а системы охлаждения работают хуже и командам надо найти свой баланс.

Одержав досрочную победу в кубке конструкторов на Гран-при Японии, Mercedes не был фаворитом. Ferrari после летнего перерыва получили преимущество в скорости, а машины Red Bull традиционно быстры в Мексике — два года подряд гонку на автодроме имени братьев Родригес выигрывал Макс Ферстаппен.

Лидер сезона 2019 года Льюис Хэмилтон начал гонку с отрывом в 64 очка от партнёра по команде Валттери Боттаса.

Шины 
Pirelli привезли более жесткие составы, чем год назад — в роли Hard, Medium и Soft выступали С2, С3 и С4, но резина гранулировалась так же быстро, как в 2018-м, особенно Soft – команды старались избегать использования в гонке самого мягкого состава.

Свободные заезды 
Первую сессию выиграл Льюис Хэмилтон. Во второй сессии в пятницу первым был Себастьян Феттель. Лучшее время в субботней сессии показал Шарль Леклер.

Квалификация 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +20…21С, трасса +37…33С

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|Результат квалификации на официальном сайте Formula 1
|-
!colspan="8"|Стартовая решетка на официальном сайте Formula 1
|}

Позиции после квалификации

Стартовое поле

Комментарии 
  Макс Ферстаппен установил самое быстрое время на круге в квалификации, но получил штраф в три позиции за невыполнение правил регламента во время желтых флагов.

Гонка 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +22…23С, трасса +39…37С

|-
!colspan="13"|Самый быстрый круг:  Шарль Леклер ( Ferrari) — 1:19,232, поставлен на 53 круге
|-
!colspan="13"|Результат гонки на официальном сайте Formula 1
|}

Позиции по итогу гонки

Круги лидирования

Комментарии 

  Шарль Леклер заработал одно очко за самый быстрый круг.
  Даниил Квят изначально финишировал 9-м, но получил 10-секундный штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом.
  Кими Райкконен сошёл с дистанции из-за механических проблем с машиной.
  Ландо Норрис после ошибки механиков на пит-лейне потерял все шансы на очки. В дальнейшем это сказалось на двигателе, произошёл перегрев.

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 

 Гонка на официальном сайте Ф1

Гран-при Мексики
Спорт в Мексике в 2019 году
Формула-1 в сезоне 2019
Октябрь 2019 года
2019 год в Мексике